Palazzina ima više značenja:
 Palazzina, Alessandria
 Palazzina, Bologna
 Palazzina, Brescia
 Palazzina, Cremona
 Palazzina, Padova
 Palazzina, Pavia
 Palazzina, Reggio Emilia
 Palazzina, Siena
 Palazzina, Varese
 Palazzina, Vicenza